Morten Pedersen (voetballer, 1972) (1972), Noors voetballer
Morten Pedersen (voetballer, 1982) (1982), Deens voetballer
Morten Gamst Pedersen (1981), Noors voetballer